Der Begriff Blaukreuz steht für 

 Blaukreuzkampfstoffe, später Blauring-Klasse
 das Blaue Kreuz, eine Suchthilfeorganisation